Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1997. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Frankreich

Russland

Schweden

Spanien 

1 Hinweis zur Namensführung

Gruppe B

Dänemark

Deutschland

Italien

Norwegen 

Kader
Kaderliste